Ливен де Кей (, 1560 Гент — 17 июля 1627 Харлем) — известный нидерландский архитектор, с 1592 года городской архитектор Харлема.
Его сооружения являются великолепными образцами использования смешанной техники кирпича и белого камня, когда само здание возводилось из кирпича, а главные композиционные элементы фасадов — порталы, фронтоны, пояса, наличники, замковые камни — выкладывались из белого камня, красиво выделяющегося на фоне кирпича. Наиболее известной постройкой Ливена де Кея является Влеесхаль — Мясные ряды в Харлеме (1601—1603 гг.). Фасад здания (на иллюстрации) увенчан скульптурными изображениями бычьих голов, напоминающих о шумном городском мясном рынке минувших веков.

Другие сооружения Л. де Кея:
 палата мер и весов в Харлеме
 бывшая богадельня Oudemannenhuis, ныне музей Франса Халса в Харлеме
 фасад ратуши в Харлеме
 приют Frans Loenen hofje в Харлеме
 новая церковь или церковь Св. Анны в Харлеме (совместно с Якобом ван Кампеном)
 гимназия в Лейдене.

Примечания

Литература 
 

 Всемирная история в 24 томах, т.10. Возрождение и реформация Европы. Минск. Современный литератор, 1999.

Персоналии по алфавиту
Архитекторы Нидерландов
Родившиеся в 1560 году
Умершие 17 июля
Умершие в 1627 году